Bodhiruci (ou: Bodhiruchi, Bodairushi ; chinois :菩提流支), est un traducteur et moine bouddhiste indien, originaire du sud (ne pas confondre avec son homonyme, moine bouddhiste du nord de l’Inde ayant vécu deux siècles plus tôt). Il s'est d’abord appelé Dharmaruci. Il est né en 562 ou 571, et mort en 727. Il est supposé avoir vécu cent-cinquante-six ans. Il s’est rendu en Chine à la fin du , sous la dynastie Tang, durant le règne de l’impératrice Wu Zetian. Il a traduit de nombreux textes, sutras et commentaires, à partir du sanskrit vers le chinois.

Biographie 
Bodhiruci (ou: Bodhiruchi, Bodairushi ; chinois :菩提流支), est un moine bouddhiste originaire du sud de  l’Inde. Il aurait vécu cent-cinquante-six ans. L'année de sa naissance est incertaine, en 562 ou 571. Il est mort en Chine en 727. Il ne doit pas être confondu avec  Bodhiruci, également moine bouddhiste et traducteur, actif deux siècles plus tôt et originaire du nord de l’Inde. 

Né au sein d’une famille brahmane, il reçoit l’éducation propre à cette caste, avant de se convertir au bouddhisme. On sait de lui qu’il se rend en Chine en 693, à Ch’ang-an, ancienne capitale chinoise, aujourd'hui Xi’an, durant le règne de l’impératrice Wu Zetian,  durant les années où celle-ci privilégie le bouddhisme.  Il séjourne également à Luoyang, capitale secondaire de l’empire,  au temple Fo-shou-chi-ssu, où il participe  à la traduction de l’Avataṃsaka sūtra, le Sutra de la guirlande de fleurs, sous la direction de Śikṣānanda (652-710).

Il est connu pour être un traducteur prolifique depuis le sanskrit vers le chinois. Il a traduit plus de cent fascicules. À l'extrême fin de sa vie, il cesse de se nourrir et se consacre entièrement à l'adoration, ne se séparant plus de ses manuscrits écrits en sanskrit. Quand il sent sa fin proche, il demande qu'on le laisse seul. Il meurt dans sa cellule en 727, âgé de cent-cinquante-six ans, après avoir consacré sa vie à la traduction de textes sacrés.

Traductions 
La liste suivante est établie à partir des textes répertoriés dans l'ouvrage The Korean Buddhist Canon : A Descriptive Catalogue (« Le Canon bouddhiste coréen. Catalogue descriptif »), par   et Sun-bae Park (le Korean Buddhist Canon est le Tripitaka Koreana).
 
Dans le catalogue, l’auteur a recensé soixante-treize textes traduits par Bhodiruci (soit moins que la centaine qui lui sont attribués), parmi lesquels des commentaires de Vasubandhu, et quarante-huit sutras dont voici la liste:

 Vajracchedikāprajñāpāramitā sūtra, Sūtra du diamant, (509) - K.14 et T.236;
 Adhyardhaśatikāprajñāpāramitā sūtra,(693) - K.18 et T.270;
 Trisaṃvaranirdeśa sūtra, (706) - K.22(1) et T.310(1);
 Anantamukhapariśodhananirdeśaparivarta sūtra, (706) - K.22(2) et T.310(2);
 Sukhāvatīvyūha sūtra, Sūtra de Vie-Infinie, (706) - K.22(5) et T.310(5);
 Akṣobhyatathāgatasyavyūha sūtra, (706) -K.22(6) et T.310(6);
 Varmavyūhanirdeśa sūtra, (706) -K.22(7) et T.310(7) ;
 Samantamukhaparivarta sūtra, (706) -K.22(10)  et T.310(10);
 Raśmisamantamuktanirdeśa sūtra, (706) -K.22(11) et T.310(11);
 Garbhāvakrāntinirdeśa sūtra, (706) - K.22(13) et T.310(13);
 Vidyutprāptaparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(20) et T.310(20);
 Bhadramāyākāraparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(21) et T.310(21);
 Mahāprātihāryanirdeśa sūtra, (706) - K.22(22) et T.310(22);
 Upāliparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(24) et T.310(24);
 Adhyāśayasañcodana sūtra, (706) - K.22(25) et T.310(25);
 Surataparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(27) et T.310(27);
 Vīradatta(gṛhapati)paripṛcchā sūtra, (706) - K.22(28) et T.310(28);
 Udayanavatsarājaparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(29) et T.310(29);
 Sumatidārikāparipṛcchā sūtra , (706) - K.22(30) et T.310(30);
 Gaṅgottaraparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(31) et T.310(31);
 Guṇaratnasaṅkusumitaparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(34) et T.310(34);
 Acintyabuddhaviṣayānirdeśa sūtra, (706) - K.22(35) et T.310(35);
 Siṃhaparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(37) et T.310(37);
 Dārikāvimalaśraddhāparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(40) et T.310(40);
 Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa(ka) sūtra, (706) - K.22(41) et T.310(41);
 Maitreyaparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(42) et T.310(42);
 Akṣayamatiparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(45) et T.310(45);
 Śrīmālā(devi)siṃhanāda sūtra, Le sutra de la reine Srimala, (706) - K.22(48) et T.310(48);
 Vyāsaparipṛcchā sūtra, (706) - K.22(49) et T.310(49);
 Sumatidārikāparipṛcchā sūtra, (693) - K.36 et T.336;
 Acintyabuddhaviṣayanirdeśa sūtra, Ce que dit Manjusri de l’incommensurable état de bouddhéité, (693) - K.43  et T.340;
 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā sūtra, (518) - K.144 et T.587;
 Sandhinirmocana sūtra, Noble sūtra de l'explication des secrets profonds, , (514) - K.153  et T.675;
 Lankāvatāra sūtra, (513) - K.160 et T.671;
 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvānanirdeśa sūtra, (520) - K.163 et T.272;
 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha sūtra, (508/535) - K.213 et T.828;
 Gayāśīrṣasūtra, première traduction, (508/535) - K.223 et T.465;
 Gayāśīrṣasūtra, seconde traduction, (508/535) - K.225 et T.467;
 Bhavasankrānti sūtra (508/535)  - K.264 et T.575;
 Mañjuśrīvihāra sūtra (508/535) - K.265 et T.470;
 Amoghapāśakalparāja sūtra, Mantra de la lumière, (707) - K.287  et T.1092;
 Nilakantha Dharanisūtra, (709) - K.293 et T.1058;
 Padmacintāmaṇidhāraṇī sūtra, (709) - K.298 et T.1080;
 Sumukhanāmadhāraṇī sūtra, (693) - K.351 et T.1139;
 Dharmasamgīti sūtra, (515) - K.404 et T.761;
 Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī sūtra, (706) - K.422  et T.1006;
 Śrīmatībrāhmāṇiparipṛcchā sūtra, (693) - K.489 et  T.568;
 Kṣemavatīvyākaraṇa sūtra, (525) - K.492 et T. 573;

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Liens  externes 
 The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue, page d’accueil du site (Consulté le 16 mars 2020)

Moine bouddhiste indien
Bouddhisme en Chine
Traducteur indien
Traducteur bouddhique
Traducteur depuis le sanskrit
Traducteur vers le chinois
Date de naissance non renseignée (VIIe siècle)
Moine bouddhique du VIIIe siècle
Traducteur du VIIIe siècle